Список видів роду оман:

Список, який містить 110 визнаних види роду оман (Inula), складений на основі даних сайту «The Plant List».

Визнані види

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Примітки

Посилання 

 Список видів роду Inula на сайті «Vascular Tropicos» Міссурійського ботанічного саду 
 Inula на сайті «International Plant Names Index» 
 Inula на сайті «Plantsystematics» 
 Список видів Inula на сайті Міжнародної ради ботанічних садів з охорони рослин 
 Список видів роду Inula на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN) 

 
Оман
Оман